Kurniawan ist der Familienname folgender Personen:
 Achmad Kurniawan (1979–2017), indonesischer Fußballspieler
 Agus Indra Kurniawan (* 1982), indonesischer Fußballspieler
 Ari Kurniawan (* 1978), indonesischer Fußballspieler
 Arip Kurniawan (* 1987), indonesischer Fußballspieler
 Eddy Kurniawan (* 1962), indonesischer Badmintonspieler
 Edi Kurniawan (* 1988), indonesischer Gewichtheber
 Eka Kurniawan (* 1975), indonesischer Schriftsteller
 Endra Kurniawan (* 1982), indonesischer Badmintonspieler
 Fernando Kurniawan (* 1988), indonesischer Badmintonspieler
 Fran Kurniawan (* 1985), indonesischer Badmintonspieler
 Kim Kurniawan (* 1990), deutsch-indonesischer Fußballspieler
 Kusnul Yuli Kurniawan (* 1978), indonesischer Fußballspieler
 Rudy Hartono Kurniawan (* 1949), indonesischer Badmintonspieler
 Rudy Kurniawan (* 1976), indonesischer Weinsammler und -fälscher
 Sylvinna Kurniawan (* 1988), indonesische Badmintonspielerin
 Utami Dewi Kurniawan (* 1951), indonesisch-amerikanische Badmintonspielerin
 Zulkarnain Kurniawan (1923–2004), indonesischer Badmintonfunktionär

Kurniawan ist der Vorname folgender Person:
 Andre Kurniawan Tedjono (* 1986), indonesischer Badmintonspieler
 Hendri Kurniawan Saputra (* 1981), singapurischer Badmintonspieler
 Kurniawan Dwi Yulianto (* 1976), indonesischer Fußballspieler
 Kurniawan Karman (* 1991), indonesischer Fußballspieler
 Taufik Kurniawan (* 1967), indonesischer Politiker
 Veri Kurniawan (* ~1990), indonesischer Schauspieler